Le Dogger Bank est un grand banc de sable de Mer du Nord
 Le Doggerbank est un mouilleur de mines de la Kriegsmarine qui participe à la Seconde Guerre mondiale

Autres 
Incident du Dogger Bank (1904) : destructions par erreur de chalutiers britanniques par la flotte russe de la Baltique ;
 Les .
 la médaille du Dogger-Bank

Dogger